Ciclone Jaya, ciclone tropical de 2007.
Pelita Jaya, clube de futebol da Indonésia.
Borsonia jaya, espécie de gastrópode.
Puncak Jaya ou Pirâmide Carstensz, a maior montanha da Oceânia.
Luuck, Jaya

Desambiguação